Hua Mulan — guerreira chinesa
Mulan — animação de 1998
Mulan (2020), filme em live-action
Mulan (trilha sonora) — de 1998
Mulan II — filme de 2004
Fa Mulan — personagem da Disney
Hua Mulan (2009) — filme chinês realizado por Jingle Ma

 
 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão